Le terme  peut renvoyer à :

Presse 
 Journal officiel

Sport 
 Officiel (athlétisme), un arbitre sportif.
 Officiel (football américain), un arbitre sportif.
 Officiel (hockey sur glace)